Арагуанан:

 Арагуанан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян
 Арагуанан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс